Der Weihnachtsmuffel steht für:

 Der Weihnachtsmuffel (2009) (Nativity!), britischer Spielfilm von Debbie Isitt (2009)
 Der Weihnachtsmuffel (2011), deutscher Fernsehfilm von Lars Jessen (2011)